Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2003 war die 17. Auflage der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 15. bis 29. Juli in  auf der Nordinsel von Neuseeland statt.

Der Australier Neil Robertson holte sich mit einem 11:5-Sieg im Finale gegen den Chinesen Liu Song den Titel.

Modus 
62 Spieler hatten für die U21-Weltmeisterschaft gemeldet. Das Turnier begann mit einer Gruppenphase, in der die Teilnehmer in 8 Gruppen zu 7 bzw. 8 Spielern im Round-Robin-Modus (Jeder gegen Jeden) gegeneinander antraten. Die besten 4 jeder Gruppe qualifizierten sich dann für das Hauptturnier. Diese 32 Spieler ermittelten anschließend in einem Ausscheidungsturnier den U21-Weltmeister.

Hauptturnier

Century-Breaks

Quellen 

2003
Snookerveranstaltung 2003
Billardturnier in Neuseeland
Taupō (Stadt)
Sportveranstaltung in der Region Waikato